Alfred Canel (1803-1879), historien, archéologue et homme politique français ;
 Musée Alfred-Canel
 Eva Canel (1857-1932), écrivaine et journaliste espagnole ;
 Miguel Díaz-Canel Bermúdez (1960-), homme politique cubain ;
 Urbain Canel (1789-1867), éditeur-libraire français.
Patronyme français
Patronyme hispanique